Avard Moncur – velocista bahamense specializzato nei 400 metri piani
 George Moncur – calciatore inglese, centrocampista
 Grachan Moncur III – trombonista jazz statunitense
 John Moncur – calciatore inglese, centrocampista